N15 peut faire référence à:

Sciences 
Médecine
 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Plusieurs automobiles du constructeur japonais Nissan : Nissan Almera N15, Nissan Pulsar N15 et Nissan Sunny N15.

 Bus
 Ligne de bus Noctilien N15 de la RATP.

 Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 15N, le  géographique nord
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres